Fable — компьютерная игра жанра фэнтэзийного квеста, выпущенная компаниями Telstar Electronic Studios и Sir-Tech Software в 1996 году.

Сюжет 
Действие игры происходит на далёкой планете, мир которой разрушен пришельцами. Игра начинается с разговора главного героя — Гудторпа (, в первом издании Quicktorpe) с главой небольшого поселения, в котором он жил. Гудторпа посылают на опасную миссию. Ему нужно найти четыре драгоценных магических камня, чтобы, использовав их, спасти мир от разрушения.

Концовка 
В первоначальном издании игры конец был очень неожиданным: оказывалось, что «басню» (, название игры) рассказывал один из заключённых бандитов другим. Но издатель игры, Sirtech, настоял на изменении такого явно непродуманного хода. В итоге игра заканчивается более логично и удовлетворительно для игрока, хотя и не идеально вследствие ограниченности времени переработки конца.

Компьютерные игры 1996 года
Компьютерные игры, изданные Sir-Tech Software
Компьютерные игры, изданные Telstar Electronic Studios
Игры для DOS
Игры для Windows
Квесты
Компьютерные игры в жанре фэнтези